Spojení písmene E a číslice 70 může mít různé významy:

 Evropská silnice E70
 BMW X5 (E70)
 Toyota Corolla E70